Суту́лов — русская фамилия.
 Сутулов, Александр Михайлович (1881—1958) — русский генерал-лейтенант.
 Сутулов, Григорий Алексеевич (1918—1990) — старшина РККА, Герой Советского Союза.
 Сутулов, Карп — главный персонаж «Повести о Карпе Сутулове».
 Сутулов, Лев Северьянович (1906—1981) — советский военный врач, гистолог.

 Сутулова, Ольга Александровна (род. 1980) — российская актриса театра и кино.
 Составные фамилии
 Сутулов-Катеринич, Сергей Владимирович (род. 1952) — российский поэт, журналист, главный редактор международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель».